Ремарка () — замечание автора текста (книги, рукописи, письма), уточняющее или дополняющее какие-либо детали.

 Ремарка (литература) — внесюжетный элемент произведения; композиционно-стилистический приём, заключающийся в отступлении автора от непосредственного сюжетного повествования.
 Ремарка (театр) — пояснения, которыми драматург предваряет или сопровождает ход действия в пьесе.
 Ремарка (кинематограф) — словесное воплощение непрерывного действия сценария.

См. также 
 Ремарк, Эрих Мария — немецкий писатель.